

Дзялошин — місто в Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Дзялошин — гміна в Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Дзялошин — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства